Настасино — название населённых пунктов в России:

 Настасино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Настасино — деревня в Калининском районе Тверской области.